Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2013. održano je u Randersu u Danskoj od 9. do 14. srpnja. Na njemu je Hrvatska osvojila svoj treći (uzastopni) naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

2013
Međunarodna športska natjecanja u Danskoj